Флаг муниципального образования Слюдя́нский район Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 февраля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4832.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине голубой круг с белыми узорами в окружении белых (с серыми тенями) кристаллов».

Символика 
Флаг составлен на основании герба Слюдянского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Административный центр Слюдянского района — город Слюдянка, который развился из станции Слюдянка, открытой в 1905 году на трассе Транссибирской железнодорожной магистрали. Название станции связано с именем протекающей неподалёку речки Слюдянки, имя которой напрямую связано с добычей слюды (флогопита) на южном побережье озера Байкала, которое ведётся с XVIII века.

Флаг Слюдянского района представляет собой композицию двух аллегорий: шар — озеро Байкал и кольцо — кристаллы слюды. Голубой круг (шар) символизирует знаменитое своей чистейшей водой «славное море — священный Байкал» (круг дополнен серебряными завитками внутри круга — аллегория гребней волн озера). Круг заключён в кольцо стилизованное под кристаллы слюды, которые гласно указывают на название района. Символика кольца — неразрывное единство, цельность, бесконечный круговорот.

Красный цвет — символ труда, красоты, праздника, мужества, жизнеутверждающей силы.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, чести, славы, преданности, бессмертия.

Белый цвет (серебро) — символ ясности, открытости, примирения.

Примечания